Hertmans ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hertmans (* 1960), belgischer Jazzmusiker
 Stefan Hertmans (* 1951), belgischer Schriftsteller